hrabstwo Hampshire (ang. Hampshire County) w stanie Massachusetts, USA, 
 hrabstwo Hampshire (ang. Hampshire County) w stanie Wirginia Zachodnia, USA, 
 hrabstwo Hampshire (ang. Hampshire County) w Anglii, Wielka Brytania